En Dræsine, også stavet Draisine, kan henvise til to typer køretøjer, begge opkaldt efter opfinderen Karl von Drais:

 Dræsine (jernbane) et mindre køretøj til mindre transportopgaver på / langs jernbanestrækninger

 Dræsine (løbemaskine) – forgængeren til vor tids cykel.